Akal ist der Name folgender Personen:

 Haşmet Akal (1918–1960), türkischer Maler, Kunstmaler und Lehrer
 Rasim Haşmet Akal (1888–1918), türkischer Dichter, Schriftsteller und Verleger

Siehe auch:
 Aqal